SIZ steht für:
 Sissano Airport (IATA-Code), Flughafen von Sissano, Sandaun Province, Papua-Neuguinea
 Aero Silza (ICAO-Code), mexikanische Fluggesellschaft
 SIZ, Verbundunternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe und Dienstleister für Sicherheit, Informatik und Zentrale Services

siz steht für:
 Siwi (ISO-639-3-Code), Berbersprache in Ägypten

Abkürzung